Moradabad (divisie), een divisie in de Indiase staat Uttar Pradesh
Moradabad (district), een district in bovenstaande divisie
Moradabad (stad), de hoofdstad van bovenstaand district